Граф Эусеби Гуэль-и-Басигалупи (; 15 декабря 1846, Барселона — 8 июля 1918, там же) — каталонский промышленник,  и политик.

Биография 
Эусеби Гуэль, сын промышленника Хоана Гуэля-и-Феррера () и генуэзской дворянки Франсиски Басигалупи () известен преимущественно благодаря поддержке знаменитого архитектора Антонио Гауди. Многие работы Гауди носят имя заказчика и частью включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отец Эусеби — успешный предприниматель и промышленник, заложивший основы своего богатства на Кубе. Эусеби, изучавший право и экономику в Барселоне, Франции и Англии, успешно продолжил предпринимательскую деятельность в Барселоне, участвуя в индустриализации родного региона конца XIX века и конкретно в развитии текстильной отрасли. Успех Гуэлю также принесли сделки с недвижимостью: ему удалось приобрести крупный земельный участок, быстро выросший в цене в процессе развития города.

Образованный и скромный человек, Гуэль также способствовал развитию искусства и продвигал социальные проекты. Для работников своих текстильных предприятий в пригороде Барселоны Гуэль построил жилой комплекс — колонию Гуэля.

В 1875 году Гуэль стал членом городского совета Барселоны, а в 1878 году — депутатом и сенатором законодательного собрания провинции Каталония. За заслуги был удостоен королём Альфонсо XIII дворянского звания.

Гуэль и Гауди 
Гуэль обратил внимание на Гауди на Всемирной выставке 1878 года в Париже. В дальнейшем их связывала крепкая дружба на протяжении всей жизни. Оба отличались глубокой религиозностью, Гуэль ввёл Гауди в высшие слои городского общества и помог ему получить несколько заказов, несмотря на то, что общественность на тот момент относилась к творчеству Гауди с изрядной долей скепсиса.

В 1884 году Гауди получил первый заказ на возведение павильонов и входного портала для усадьбы Гуэля в Барселоне.

В 1898 году Гуэль поручил Гауди строительство церкви для своего рабочего посёлка, колонии Гуэля под Барселоной. После долгого периода проектирования и затянувшихся технических проблем церковь осталась незавершённой: были возведены лишь крипта и портик.

В 1900 году Гауди приступил к созданию парка Гуэля. Изначально на этом месте планировалось создать садовый городок высокого класса, но проект не удалось реализовать в полном масштабе из-за отсутствия интереса к виллам. В настоящее время парк Гуэля — самый известный парк города, привлекающий туристов со всего мира.

См. также 
 Дворец Гуэля
 Колония Гуэля
 Погреба Гуэля

Примечания

Литература 
 Joan Bergós i Massó/Joan Bassegoda i Nonell/Maria A. Crippa: Gaudí. Der Mensch und das Werk. Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2000, ISBN 3-7757-0950-9
 Xavier Güell: Antoni Gaudí. Verlag für Architektur Artemis, Zürich 1987, ISBN 3-7608-8121-1

Политики Каталонии
Депутаты Барселонского городского совета
Предприниматели Каталонии
Родившиеся в Барселоне
Умершие в Барселоне
Родившиеся 15 декабря
Родившиеся в 1846 году
Умершие 8 июля
Умершие в 1918 году